Utódok (film, 2011)
Utódok (film, 2015)
Utódok 2., a 2015-ös film folytatása
Utódok 3.
Utódok: Komisz világ